Кипр на конкурсе песни Евровидение 2008 во втором полуфинале представила певица Евдокия Кади с песней «Femme Fatale». песня не прошла в финал, заняв 15 место с 36 баллами.

Национальный отбор 
Национальный финал киприотского отбора прошёл 12 января. Победитель выбран телеголосованием (60 %) и голосованием жюри (40 %). Гости — прошлогодние представители Кипра на Евровидении Эвридики и Димитрис Коргиалис.

Голосования 
На Евровидение 2008 в полуфинале Кипру 12 баллов дала

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Кипр на конкурсе песни Евровидение 2008

Страны на «Евровидении-2008»